Макма́наман () — британская фамилия. Известные носители:

 Макманаман, Каллум (род. 1991) — английский футболист.
 Макманаман, Стив (род. 1972) — английский футболист.